Hård ist der Familienname folgender Personen:
 Jere Hård (* 1978), finnischer Schwimmer
 Mikael Hård (* 1957), schwedischer Technikhistoriker und Hochschullehrer